

Patronymes 
 , personnage biblique, fils de Sem.
 Lud, roi légendaire de l'île de Bretagne.
 Lud Germain († 2015), acteur et chanteur haïtien.
 Nicolas Lud, neveu du chanoine Vautrin Lud.
 Vautrin Lud (1448-1527), chanoine français.

Toponymes 
 Ludiès, commune française.
 Lud, cours d'eau de Nouvelle-Zélande.

Culture 
 Lludd a Llefelys, conte gallois.
 Lud-en-Brume, roman de fantasy de Hope Mirrlees.
 Lud, zbunjen, normalan, série télévisée humoristique bosnienne.

Références 

Homonymie de patronyme